QSJ peut renvoyer à :
 Que sais-je ?, collection littéraire.

 QSJ est un code qui désigne l'aéroport de Sao Joao del Rei, MG, Brésil, selon le code AITA des aéroports.

 QSJ est un code qui signifie « Quel est le prix de ... ? » selon le code Q.

Code Q